Менелай — многозначный термин.

Персоналии
 Менелай — легендарный герой «Илиады».
 Менелай (сын Александра I Македонского) (V век до н. э.) — сын македонского царя Александра I.
 Менелай Пелагонийский (IV век до н. э.) — правитель Пелагонии и Линкестиды.
 Менелай Лагид (310/9—306 до н. э.) — брат Птолемея I.
 Менелай (первосвященник) (ум. 162 г. до н. э.) — иудейский первосвященник, последний из рода .
 Менелай (I до н. э. — I в.) — древнеримский скульптор греческого происхождения. 
 Менелай Александрийский (ок. 100 н. э.) — древнегреческий математик и астроном.

Космические объекты
 Менелай — молодой ударный лунный кратер, расположенный на южной границе моря Ясности.
 Менелай — крупный троянский астероид Юпитера.

Корабли
 «Менелай» — 20-пушечный парусный корвет Черноморского, затем Балтийского флота России. Участник Крымской войны.

См. также 
 Менелай с телом Патрокла
 Морфо менелай
 Теорема Менелая